Australian Open 2014 představoval 102. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 13. až 26. ledna 2014. Odehrával se v melbournském Melbourne Parku na 16 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj byl součástí mužského okruhu ATP World Tour 2014 a ženského okruhu WTA Tour 2014. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Trojnásobným obhájcem titulu v mužské dvouhře byl druhý hráč žebříčku Novak Djoković ze Srbska, který ve čtvrtfinálové pětisetové bitvě nestačil na Stanislase Wawrinku. Běloruská světová dvojka Viktoria Azarenková usilovala o třetí singlovou trofej v řadě, ale ve čtvrtfinále ji zastavila pátá nasazená Agnieszka Radwańská.

102. ročník 
 Australian Open 2014 byl 102. ročník turnaje odehrávající se v Melbourne Parku.

Turnaj zahrnoval singlové a deblové soutěže mužů i žen, a jejich soutěž smíšené čtyřhry. Junioři – chlapci a dívky do 18 let, hráli dvouhry a čtyřhry, které byly součástí kategorie A (Grade A). Vozíčkářské soutěže se v rámci okruhu UNIQLO Tour řadily do kategorie Grand Slamu.

Turnaj probíhal na 16 soutěžních dvorcích, jejichž součástí byly tří hlavní kurty – Rod Laver Arena, Hisense Arena a Margaret Court Arena, která procházela renovací v rámci projektu obnovy Melbourne Parku.

Poprvé v grandslamové historii se tak major odehrával v areálu se třemi dvorci charakteru arény. Nově vystavěná zatahovací střecha byla v aréně Margaret Courtové zafixována v otevřené pozici. Pro následující ročník 2015 již bylo plánováno její zprovoznění ve formě zatahování. Kapacita hlediště se měla navýšit ze stávajících 6 000 diváků na 7 500 sedících návštěvníků.

Turnaj 
Kanaďan Frank Dancevic po kolapsu na dvorci označil podmínky za „nelidské“. Teplota vzduchu 14. ledna dosáhla hodnoty 41 °C. Čínská tenistka Pcheng Šuaj na dvorci zvracela a byla stižena křečemi, stejně jako Ruska Anastasija Pavljučenkovová. Obhájkyně titulu Viktoria Azarenková okomentovala herní podmínky slovy: „Jako kdybyste běhali po rozpálené pánvi,“ když teplota tvrdého povrchu je až o 20 °C vyšší než teplota vzduchu.

Mužská dvouhra 
Kvalifikováním do hlavní soutěže mužské dvouhry se Damir Džumhur stal prvním tenistou z Bosny a Hercegoviny v historii, který nastoupil do jakékoli zápasu hlavní soutěže turnaje Grand Slamu. V utkání prvního kola přehrál 3:0 na sety Jana Hájka. Na dvorce se dvanáct let po ukončení kariéry vrátil Australan Patrick Rafter, bývalý první hráč žebříčku ATP, který nastoupil do mužské čtyřhry po boku krajana a další bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta.

Grigor Dimitrov pronikl do čtvrtfinále Grand Slamu jako první bulharský mužský hráč v historii. Tomáš Berdych zaznamenal v duelu s Davidem Ferrerem premiérovou výhru na centrálním dvorci arény Roda Lavera, když předchozích sedm utkání v ní prohrál. Po Ivanu Lendlovi se stal druhým českým hráčem v historii, jenž postoupil do semifinále na všech čtyřech Grand Slamech. Na melbournském majoru to dokázal až na jedenáctý pokus, čímž vyrovnal rekord Australanů Colina Dibleye a Marka Woodforda.

Osmý nasazený Švýcar Stanislas Wawrinka porazil po sérii 14 vzájemných proher, potřetí v kariéře, obhájce titulu Novaka Djokoviće a na turnaji ukončil jeho 25zápasovou neporazitelnost. Wawrinka se tak probojoval do svého druhého grandslamového semifinále. V něm porazil i Tomáše Berdycha a postoupil tak do svého premiérového grandslamového finále na okruhu a stal se tak teprve třetím švýcarským tenistou po Rogeru Federerovi a Martině Hingisové, kterému se tento výkon povedl.

Roger Federer se po čtvrtfinálové výhře nad Andym Murrayem stal prvním hráčem, který dosáhl 11 po sobě jdoucích semifinále na Australian Open. Druhý v pořadí Ivan Lendl jich měl na kontě 6. Navíc vytvořil nový rekord v počtu účastí na grandslamových turnajích bez přerušení, když od Australian Open 2000 nechyběl na žádné z 57 událostí velké čtyřky.

Ženská dvouhra 

Světová jednička Serena Williamsová výhrou ve 3. kole nad Danielou Hantuchovou překonala rekord Margaret Courtové v počtu šedesáti vítězných utkání na Australian Open. Eugenie Bouchardová se stala první Kanaďankou od roku 1992, která postoupila do čtvrtfinále Grand Slamu. Naposledy před ní si tuto fázi soutěže zahrála Patricia Hy-Boulaisová na US Open 1992. Následně si poradila s Anou Ivanovićovou a po Carling Bassettové-Segusové se stala druhým kanadským tenistou v otevřené éře tenisu, který prošel do semifinále majoru. Rumunka Simona Halepová se po výhře nad Jelenou Jankovićovou poprvé v kariéře probojovala do čtvrtfinále Grand Slamu.

Sedmý hrací den, 19. ledna, zaznamenala bývalá světová jednička Ana Ivanovićová ze Srbska jednu ze svých velkých výher, když ve čtvrtém kole vyřadila úřadující první hráčku žebříčku a pětinásobnou šampiónku Serenu Williamsovou. Tím postoupila do melbournského čtvrtfinále poprvé od roku 2008.

Vítězství se odrazilo v hlavních zprávách médií celého světa, v nichž byla Ivanovićová oceňována za nebojácnou hru proti žhavé kandidátce na titul. Srbka tak poprvé v kariéře porazila Serenu Williamsovou, i úřadující světovou jedničku, když dokázala proti Američance překonat své maximum, které činilo čtyři gamy na set. Poprvé od French Open 2007, na kterém přehrála Světlanu Kuzněcovovou a Marii Šarapovovou, také na grandslamu zdolala výše nasazenou hráčku. Utkání se stalo nejvíce diskutovaným zápasem na sociálních sítích, především na Twitteru, čímž v tomto ohledu překonalo finále mužské dvouhry Australian Open 2012.

Ve čtvrtfinále však podlehla Bouchardové, která ukončila 9zápasovou neporazitelnost Srbky, stejně tak přivodila její první prohru v sezóně 2014.

Pátá nasazená polská tenistka Agnieszka Radwańská porazila po 7 prohrách v řadě ve čtvrtfinále obhájkyni titulu a druhou nasazenou Viktorii Azarenkovou. Výhrou nad Běloruskou tak postoupila do svého třetího semifinále na grandslamovém turnaji, prvního od Wimbledonu 2013.

Dominika Cibulková se stala první slovenskou tenistkou v historii, která postoupila do finále dvouhry grandslamového turnaje, i prvním Slovákem od vzniku samostatného státu v roce 1993. V něm však nestačila na Číňanku Li Na, která se ve věku 31 let a 11 měsíců stala nejstarší šampiónkou během otevřené éry melbournského grandslamu.

Vítězové 
Mužskou dvouhru poprvé v kariéře ovládl osmý hráč světa Švýcar Stanislas Wawrinka, který se tak stal teprve třetím švýcarským tenistou, které mu se to povedlo.

Ženskou dvouhru poprvé vyhrála čínská světová čtyřka Li Na, která uspěla až ve třetím malbournském finále, když předchozí dvě v letech 2011 a 2013 prohrála. Připsala si tak druhé grandslamové druhé vítězství ve dvouhře.

Mužskou čtyřhru opanoval čtrnáctý nasazený polsko-švédský pár Łukasz Kubot a Robert Lindstedt. Pro polsko-švédskou dvojici, která před grandslamem v Melbourne společně nevyhrála jediný zápas, to tak byla první společná i pro každého z nich samostatná grandslamová trofej.

V ženské čtyřhře získala titul nejvýše nasazená dvojice italských hráček Sary Erraniové a Roberty Vinciové. Pro obě tenistky výhra představovala úspěšnou obhajobu trofeje v Melbourne Parku a celkově čtvrtý triumf v ženské grandslamové čtyřhře.

Smíšenou čtyřhru vyhrál nenasazený francouzsko-kanadský pár Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor. Pro oba to byl už druhý společný titul z mixu a pro Nestora celkově čtvrtý grandslamový v této soutěži.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Stanislas Wawrinka – 81 /  Serena Williamsová – 39;
 Nejrychlejší podání:  Samuel Groth – 234 km/h /  Nadija Kičenoková – 202 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Gilles Simon – 29 /  Maria Šarapovová – 37;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  John Isner – 78 % /  Anabel Medinaová Garriguesová – 86 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  David Ferrer – 34 /  Li Na – 35

Nejdelší mužská výměna trvala 33 míčů a byla odehrána ve třetím kole mezi Jo-Wilfriedem Tsongou a Gillesem Simonem za stavu 4–3 a 0–30 z pohledu Tsongy, který ji prohrál. Stejný počet 33 úderů měla i semifinálová výměna mezi Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem za stavu 5–6 a 15–0 z pohledu Nadala, který ji vyhrál. Nejdelší ženská výměna trvala 32 míčů a byla odehrána mezi Belindou Bencicovou a Kimiko Date Krummovou v prvním kole za stavu 6–4, 3–5 a 15–0 pro Bencicovou, která ji také vyhrála.

Muži si ve dvouhře vyžádali jestřábí oko pro kontrolu dopadu míče celkem 698krát, z toho podíl správných výzev (původní rozhodnutí rozhodčího bylo chybné) činil 25,93 % (181 z 517). Nejvyšší procento správných výzev měl James Duckworth, a to 71,43 % (5 ze 7). Ženy si jestřábí oko vyžádaly 383krát, z toho podíl správných výzev činil 29,77 % (114 z 269). Nejvyšší 100% úspěšnost správných výzev měly Galina Voskobojevová (4 ze 4), Storm Sandersová (2 ze 2) a Anna Karolína Schmiedlová (1 z 1).

Finanční odměny 
Celkový rozpočet Australian Open 2014 dosahoval výše 33 miliónů australských dolarů, což představovalo meziroční navýšení odměn o 3 milióny dolarů. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 2 650 000 australských dolarů.

Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA pro každého hráče v závislosti na kole turnaje, ve kterém vypadl.

Dospělí

Junioři

Vozíčkáři

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Mužská čtyřhra legend

Ženská čtyřhra legend

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  James Duckworth
  Samuel Groth
  Steve Johnson
  Thanasi Kokkinakis
  Nick Kyrgios
  Lucas Pouille
  Jordan Thompson
  Wu Ti

Ženská dvouhra 
  Ashleigh Bartyová
  Casey Dellacquová
  Jarmila Gajdošová
  Pauline Parmentierová
  Olivia Rogowská
  Storm Sandersová
  Tang Haochenová
  Sachia Vickeryová

Mužská čtyřhra 
  Juki Bhambri /  Michael Venus
  Alex Bolt /  Andrew Whittington
  James Duckworth /  Matthew Ebden
  Chris Guccione /  Thanasi Kokkinakis
  Lleyton Hewitt /  Patrick Rafter
  Benjamin Mitchell /  Jordan Thompson
  Matt Reid /  Luke Saville

Ženská čtyřhra 
  Monique Adamczaková /  Olivia Rogowská
  Naiktha Bainsová /  Olivia Tjandramuliová
  Jelena Dokićová /  Storm Sandersová
  Azra Hadzicová /  Jessica Mooreová
  Han Xinyun /  Miki Mijamurová
  Tammi Pattersonová /  Arina Rodionovová
  Sally Peersová /  Viktorija Rajicicová

Smíšená čtyřhra 
  Eugenie Bouchardová /  Samuel Groth
  Jarmila Gajdošová /  Matthew Ebden
  Arina Rodionovová /  Nick Kyrgios
  Olivia Rogowská /  John-Patrick Smith
  Storm Sandersová /  Chris Guccione
  Ajla Tomljanovićová /  James Duckworth
  Donna Vekićová /  Thanasi Kokkinakis

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili z kvalifikací do hlavních soutěží dvouher.

Mužská dvouhra 

  Damir Džumhur
  Dominic Thiem
  David Guez
  Denis Kudla
  Dušan Lajović
  Ce Čang
  Michael Berrer
  Frank Dancevic
  Wayne Odesnik
  Thomaz Bellucci
  Vincent Millot
  Jimmy Wang
  Rhyne Williams
  Ričardas Berankis
  Blaž Rola
  Peter Gojowczyk
  Martin Kližan – jako šťastný poražený
  Stéphane Robert – jako šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Belinda Bencicová
  Carina Witthöftová
  Ana Konjuhová
  Zarina Dijasová
  Katarzyna Piterová
  Alla Kudrjavcevová
  Heather Watsonová
  Lucie Hradecká
  Kateřina Siniaková
  Tuan Jing-jing
  Irina-Camelia Beguová
  Anna Tatišviliová
  Irina Falconiová – jako šťastná poražená

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Australian Open – oficiální stránky

 
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014
Tenis v Austrálii v roce 2014